Rouvres (Calvados)
 Rouvres (Eure-et-Loir)
 Rouvres (Seine-et-Marne)
ook:
Rouvres-en-Multien, Oise 
Rouvres-en-Plaine,  Côte-d'Or
Rouvres-en-Woëvre,  Meuse 
Rouvres-en-Xaintois,  Vosges
Rouvres-la-Chétive,  Vosges
Rouvres-les-Bois, Indre 
Rouvres-les-Vignes, Aube 
Rouvres-Saint-Jean,  Loiret 
Rouvres-sous-Meilly,  Côte-d'Or
Rouvres-sur-Aube,  Haute-Marne